Blastocatena är ett släkte av svampar. Blastocatena ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastocatena